Taubenflügel bezeichnet:

 einen Flügel einer Taube
 eine Figur beim Ballett, siehe Ailes de Pigeon
 eine Rückführung von äthiopischen Juden nach Israel, siehe Beta Israel#Operation Taubenflügel (2011)